Леонидово — остановочный пункт (бывшая станция) Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги. Назван по одноимённому селу, расположенному в полутора километрах к югу от платформы. Платформа расположена в полутора километрах к северу от станции Олень, являющейся главной в селе Леонидово.

Деятельность 

Пассажирские поезда дальнего следования на платформе не останавливаются.

В летний период на платформе останавливается пригородный поезд Поронайск — Победино. Стоянка составляет 1 минуту.

Грузовые операции не предусмотрены.

Ссылки 
 Леонидово в «Транслогисте»
 История железных дорог Сахалина на «Сайте о железной дороге» Сергея Болашенко
 Расписание пригородных поездов в базе ОАО "РЖД"

Станции Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Сахалинской области